Александр Лещёв:
 Лещёв, Александр Алексеевич (1858—1914) — русский купец 2-й гильдии, гласный Шадринской городской Думы.
 Лещёв, Александр Георгиевич (1928—2015) — советский конструктор атомных подводных лодок.